Die 888.com European Darts Championship 2014 war die siebte Auflage der European Darts Championship. Das von der PDC veranstaltete Dartturnier fand vom 24. bis 26. Oktober 2014 zum dritten und letzten Mal in Mülheim an der Ruhr statt. Ab 2015 wurde das Event in Hasselt ausgetragen. Das Turnier wird bei der Errechnung der PDC Order of Merit berücksichtigt und zählt dementsprechend zu den Ranglistenturnieren.

Im Finale konnte sich zum ersten Mal der Niederländer Michael van Gerwen durchsetzen.

Qualifikation 

Die Top 16 der Order of Merit (Weltrangliste) waren automatisch für das Event qualifiziert. Dazu kamen die Top 8 der Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits durch die PDC Order of Merit qualifiziert waren. Außerdem traten die 7 Topspieler der PDC Pro Tour Order of Merit an, die nicht aus Großbritannien stammen und nicht bereits qualifiziert waren. Zudem gab es ein skandinavisches Qualifikationsturnier, dessen Sieger ebenfalls starten durfte. Somit ergab sich ein Teilnehmerfeld von 32 Leuten.

Teilnehmer 
PDC Order of Merit
Plätze 1–16

  Michael van Gerwen
  Phil Taylor
  Adrian Lewis
  Peter Wright
  Simon Whitlock
  James Wade
  Gary Anderson
  Dave Chisnall
  Robert Thornton
  Andy Hamilton
  Brendan Dolan
  Mervyn King
  Justin Pipe
  Wes Newton
  Kim Huybrechts
  Raymond van Barneveld

PDC Pro Tour Order of Merit

  Michael Smith
  Ian White
  Vincent van der Voort
  Steve Beaton
  Jamie Caven
  Terry Jenkins
  Stephen Bunting
  Dean Winstanley

Top 7 der Europäer in der Pro Tour OoM

  Jelle Klaasen
  Ronny Huybrechts
  Benito van de Pas
  Christian Kist
  Mensur Suljović
  Rowby-John Rodriguez
  Jyhan Artut

Scandinavian Qualifier

  Robert Wagner

Preisgeld 

Insgesamt wurden £ 250.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.

Turnierplan

Weblinks 
 Ergebnisse auf Darts1

Einzelnachweise 

2014
Dartveranstaltung 2014
Dartwettbewerb in Mülheim an der Ruhr